Beaucoup de bruit pour rien ou Much Ado About Nothing peut faire référence aux films suivants, tous adaptés de la pièce de William Shakespeare :
 Beaucoup de bruit pour rien (Много шума из ничего), un film soviétique réalisé par Samson Samsonov en 1973 ;
 Beaucoup de bruit pour rien (Much Ado About Nothing), un film britannique réalisé par Stuart Burge en 1984 ;
 Beaucoup de bruit pour rien (Much Ado About Nothing), un film britannique réalisé par Kenneth Branagh en 1993 ;
 Beaucoup de bruit pour rien (Much Ado About Nothing), un film américain réalisé par Joss Whedon en 2012 ;
 Much Ado About Nothing (Aquí no ha pasado nada), un film chilien réalisé par Alejandro Fernández Almendras en 2016.